Gärdsjön kan syfta på:
Gärdsjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (12,8 ha)
Gärdsjön (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,32 ha)
Gärdsjön (Härna socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun, 
Gärdsjön (Skallsjö socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (15,1 ha)
Gärdsjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (11,1 ha)
Gärdsjön, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (99,3 ha)
Gärdsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (13,1 km²)
Gärdsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (78,1 ha)
Gärdsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (45 ha)

Se även
Gärdssjön, sjö i Vaggeryds kommun,  (8,8 ha)
Gärdsken,  (54,7 ha)
Nedre Gärdsjö, 
Gärdessjö,  (41,9 ha)
Gärdessjön
Gärsjön
Gårdsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn